

Patronyme 

 Marie Françoise Corot (1768-1851), marchande de modes française ;
 Jean-Baptiste Camille Corot (1796-1875), son fils, peintre et graveur français.

Autre 

 CoRoT, télescope spatial français.
 De nombreux objets astronomiques (étoiles, exoplanètes...) sont nommés d'après lui : CoRoT-1, CoRoT-2, CoRoT-3, CoRoT-16 b, CoRoT-18 b, etc.